Harbor Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Harbor Hills (New York)
Harbor Hills (Ohio)